Carlos I de Gonzaga-Nevers, (París, 6 de mayo de 1580 - Mantua, 22 de septiembre de 1637), fue duque de Nevers y Rethel, duque de Mantua y duque del Monferrato.

Biografía 

Era hijo de Luis Gonzaga-Nevers y su esposa, Enriqueta de Cléveris. A los veintiséis años fundó Charleville (Ciudad de Carlos) en Rethel y que se convertiría en la capital de su principado.

En 1627, al morir su primo Vicente II Gonzaga, último descendiente de la línea directa de los Gonzaga pasó a recibir el derecho de sucesión del ducado de Mantua, encontrándose con la oposición del duque de Saboya Carlos Manuel I, que tenía la mira en el marquesado. También sufrió la oposición del Imperio y de España que no veían con buenos ojos una presencia francesa a las puertas del ducado de Milán. Todo esto causó la guerra de sucesión de Mantua.

Carlos contaba con el apoyo del rey de Francia, Luis XIII, aunque no intervino militarmente en su ayuda cuando el emperador envió un ejército a asediar Mantua.

El cardenal Richelieu, desafiando la oposición de la reina madre, María de Médici, y del partido de la alta nobleza, convenció al rey de apoyar la causa de Carlos sobre Nevers y Rethel, pero no tuvo la oportunidad de intervenir militarmente de forma eficaz al estar a cargo de la revuelta hugonota, primero con el asedio de La Rochelle en 1628 y más tarde en Montpellier y Alés, situación que se calmó definitivamente recién a finales de 1632 con la batalla de Castelnaudary.

Pero aun así intervino con un ejército francés de 20 000 hombres en el Piamonte, guiados por él mismo en 1630, y tras una serie de batallas obliga al nuevo duque de Saboya, Víctor Amadeo I (quien recién había sucedido a su padre) a abandonar la alianza con España y a reconocer los derechos de Carlos a cambio de territorio en Trino y Alba en la firma del tratado de Cherasco.

Sin embargo el asedio a Mantua por parte de España y del Imperio se prolongó hasta 1630 cuando la ciudad, debilitada por la peste y el hambre, cedió y fue saqueada brutalmente.

Las sucesivas acciones diplomáticas permitieron a Carlos volver a Mantua un año más tarde y de tomar el gobierno al entregar a Saboya las concesiones territoriales mencionadas y otro tanto a la familia Gonzaga de Guastalla a las que cedió Dosolo, Luzzara y Reggiolo.

La corte de Mantua, así como todo el ducado, se encontraba totalmente devastada y arruinada, a tal punto que Carlos tuvo que recibir ayuda de otras cortes italianas para mantenerla con recursos de primera necesidad durante los primeros meses.

Durante los años siguientes Carlos se preocupó de restablecer la economía, pero fue obligado por la desastrosa situación económica a vender por completo la colección de arte de su familia, que había sido empeñada en parte por su predecesor, Vicente II Gonzaga de Mantua.

Carlos murió dejando el gobierno a su nieto en línea directa Carlos II, bajo la regencia de su madre María Gonzaga.

Matrimonio e hijos 
Carlos se casó el 1 de febrero de 1599 en Soissons con Catalina de Mayena, hija de Carlos de Lorena, con quien tuvo seis hijos:

 Francisco (1606-1622), duque de Rethel desde 1619 hasta su muerte;
 Carlos (1609-1631), duque de Nevers y Rethel desde 1622 casado con María Gonzaga, hija de Francisco IV Gonzaga de Mantua;
 Fernando (1610-1632), duque de Mayena;
 María Luisa (1611-1667), reina de Polonia al casarse con Vladislao IV Vasa, al enviudar se casó con el hermano de su esposo Juan II Casimiro Vasa;
 Benedicta (1614-1637), abadesa de Avenay-Val-d'Or;
 Ana María (1616-1684), casada con Enrique II de Guisa. El matrimonio se anuló y Ana María volvió a casarse con Eduardo del Palatinado-Simmern, con quien tuvo una numerosa prole.

Ancestros

Notas

Bibliografía 
 Giuseppe Coniglio. I Gonzaga. Varese, Dall'Oglio, 1967.
 Lorenzo Bignotti. La Zecca di Mantova e Casale (Gonzaga). Mantova, Grigoli, 1984.

Enlaces externos
 Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato .
 Biografía de Carlos I de Gonzaga-Nevers .

Nacidos en París
Fallecidos en Mantua
Duques de Nevers
Duques de Mantua (Gonzaga-Nevers)
Gobernantes de Mantua del siglo XVII
Duques de Rethel